Ninth Street Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ninth Street Bridge (Idaho), ID-Nr. 01000980
 Ninth Street Bridge (Pennsylvania), ID-Nr. 86000019